Francine Chantereau, née Chabot en 1951, est une chanteuse et une choriste française, connue pour avoir été choriste de Claude François au sein des « Fléchettes », et de Dorothée.
François-Louis Chantereau, mort en 1531 à Paris, est un évêque français du .
Jérôme-François Chantereau est un peintre français, né en 1710 et mort en 1757.

Références